Der Buchstabe Ứ (Kleinbuchstabe ứ) ist ein Buchstabe des lateinischen Schriftsystems, der im Vietnamesischen Verwendung findet.

Verwendung 
Das Zeichen wird zur schriftlichen Umsetzung der vietnamesischen Sprache im Quốc Ngữ verwendet.

Aussprache 
Das ứ wird als Stöhnlaut ausgesprochen, wobei die Stimme angehoben wird.

Lateinischer Buchstabe
Vietnamesische Sprache